Hugh Fraser peut désigner :
 Hugh Fraser (1666-1696),  Lovat, chef de clan écossais ;
 Hugh Fraser (diplomate) (1837-1894), diplomate britannique au Japon ;
 Hugh Fraser (1er baron Fraser d'Allander) (1903-1966), un pair du Royaume-Uni ;
 Hugh Fraser (animateur) (1904-1994), un animateur ayant travaillé dans les studios Disney ;
 Hugh Fraser (homme politique) (1918-1984), un homme politique britannique du parti conservateur ;
 Sir Hugh Fraser (2e baronnet) (1936-1987), ancien président de House of Fraser ;
 Hugh Fraser (acteur) (1950-), un acteur britannique ;
 Hugh Fraser (éditeur), fondateur avec William Maginn du Fraser's Magazine ;
 Hugh Fraser (athlétisme), un athlète canadien de course de fond.